Lascaris, également orthographié Laskaris dans d'autres langues, est un nom propre, un nom de famille issu de la noblesse grecque byzantine au , qui peut faire référence à :

Personnalités portant le patronyme Lascaris

Famille Lascaris 
La famille Lascaris est une famille de la noblesse grecque byzantine du  :
  (1140-?), un noble byzantin de Nicée
 Constantin Lascaris ou Constantin XI Lascaris (?-1205), un empereur byzantin de Nicée
 Théodore Ier Lascaris (ca 1171-1221), un empereur byzantin de Nicée
 , frère de l'empereur Théodore Ier Lascaris, qui, déçu de ne pas avoir été mis sur le trône, tenta sans succès, avec son autre frère , de renverser le successeur de Théodore, Jean III Doukas Vatatzes
 Irène Lascaris (1200-ca 1239), une princesse byzantine et impératrice de Nicée
 Marie Lascaris (ca 1206-1270), une princesse byzantine de Nicée
 Théodore II Lascaris (1221-1258), un empereur byzantin de Nicée
 Eudoxie Lascaris (1248-1311), une princesse byzantine de Nicée
 Jean IV Lascaris (1250-ca 1305), un empereur byzantin de Nicée

Famille Lascaris de Vintimille 
La famille Lascaris de Vintimille est une famille de la noblesse italienne née au , issue de la famille Lascaris :
  (1264-1314), une noble italienne
  ou Vatatza (ca 1268, ca 1336), une princesse byzantine de Nicée et princesse italienne  
 Béatrice Lascaris de Tende (1372-1418), une noble italienne
  (1420-1475), un homme politique italien
 Marc Lascaris de Tende, (?-ca 1493), un prélat franco-italien, évêque de Riez
 Thomas Lascaris de Tende (?-1526), un prélat franco-italien, évêque de Riez
 Antoine Lascaris de Tende (?-1546), un prélat franco-italien, évêque de Riez, de Limoges et de Beauvais
 Anne Lascaris (1487-1554), comte de Tende et comtesse de Villars
 Honoré Lascaris de Vintimille (1526-1594), un ecclésiastique italien, évêque d'Aoste
 Jean-Paul de Lascaris-Castellar (1560-1657), un grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
 Gaspard de Lascaris (?-1684), ecclésiastique français, évêque de Carpentras 
 Alexandre de Lascaris de Vintimille (1711-1786)), un prélat français, évêque de Toulon
  (1776-1838), un homme politique italien

Famille Lascaris de Vintimille et Briga 
La famille , ou Lascaris de Briga, est une branche de la famille Lascaris de Vintimille

Autres personnalités 
 Jean Lascaris Calophéros (ca 1325/30-1392), un aristocrate byzantin, grand brasseur d'affaires et diplomate au service notamment de la papauté
 , (), un gouverneur de l'empire byzantin
 Constantin Lascaris (ca 1434-1501), un grammairien byzantin
 Janus Lascaris (ca 1445-1535), un érudit grec byzantin
  (?-1531), un sculpteur italien
 Louis de Lascaris d'Urfé (ca 1636-1695), un ecclésiastique français, évêque de Limoges
 François-Saturnin Lascaris d'Urfé (1644-1701), un prêtre sulpicien français et missionnaire au Canada
  (1931-2008), un poète grec
  (1912-2003), le compagnon de l'écrivain australien Patrick White

Architecture 
 Le palais Lascaris, une ancienne demeure aristocratique de Nice du  construite par la famille Lascaris de Vintimille, aujourd'hui musée des instruments de musique anciens.
 Les , un groupe de dix fortifications de la côte de Malte construites par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au  sous l'impulsion de Jean-Paul de Lascaris-Castellar
 , un ancien jardin de La Valette, capitale de Malte, créé au  sous l'impulsion de Jean-Paul de Lascaris-Castellar
 Fort Lascaris, une batterie d'artillerie de La Valette à Malte, construite par les Anglais en 1854
 , un complexe architectural de défense militaire composé de tunnels et de chambres à La Valette à Malte, construit lors de la Seconde Guerre mondiale

Odonyme 
 La place Lascaris, ancien nom  de actuelle place du Mont-Agel de la commune française de Peille dans le département des Alpes-Maritimes

Faune 
 Pegusa lascaris ou sole pole, une espèce de poissons plats marins appartenant à la famille des Soleidae

Sport 
 , un club de football club italien basé à Pianezza dans le Piémont

Voir aussi 
 Lascari une commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile, ainsi nommé à la fin du  par le baron Gaétan de Vintimille en l'honneur de sa famille noble Lascaris